Марина Сиртис (, фамилията от гръцки) е британска актриса, известна с ролята си на съветник Даяна Трой от сериала Стар Трек: Следващото поколение.

Биография 
Сиртис е родена на 29 март 1955 г. в Лондон, Англия. Тя е от гръцки произход. Марина Сиртис се жени за Майкъл Лампър на 21 юни, 1992. Брат ѝ, Стийв, играе футбол в Гърция.

Избрана филмография

Източници

Външни препратки 

 
 
 Марина Сиртис Официален уебсайт

Английски актриси
Американски актриси
Американски озвучаващи актриси
Англичани в САЩ
Родени в Лондон